Hohenzollern-Sigmaringen – niemiecki ród książęcy, w latach 1866-1947 panujący w Rumunii.
 Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen – ostatni władca Hohenzollern-Sigmaringen, premier Prus.
 Karol I Hohenzollern-Sigmaringen – książę (1866-1881) i król (1881-1914) Rumunii.
 Ferdynand I Hohenzollern-Sigmaringen – król Rumunii (1914-1927).
 Michał I Hohenzollern-Sigmaringen – król Rumunii (1927-1930 i 1940-1947).
 Karol II Rumuński – król Rumunii (1930-1940)
 Hohenzollern-Sigmaringen – księstwo istniejące w latach 1576-1850 księstwo w Niemczech.

Zobacz też:
 Hohenzollern
 Sigmaringen